Organizacja Tajnej Armii – prawicowa organizacja w Algierii
 Organizacja Anty-Solidarność – grupa operacyjna SB PRL
 zespół alergii jamy ustnej